El Bāb kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Al Bāb (distriktshuvudort i Syrien), Aleppo, 
 Al-Bab District, distrikt, Aleppo, 

Robotskapade Syrienförgreningar